Мартин, Ли Брендан (род. 1968) — английский футболист.
 Мартин, Ли Роберт (род. 1987) — английский футболист.
 Мартин, Ли Эндрю (род. 1968) — английский футболист. См. также 
 Мартин